«Южная звезда» — один из самых известных бриллиантов в мире.

История 
Алмаз найден в 1853 году в Бразилии. Вес до огранки составлял , после огранки — .

Считается одним из красивейших бриллиантов мира. После огранки бриллиант приобрел Гаеквад — правитель Бароды, княжества, что находилось на западе Индии, к северу от Бомбея.

По легенде, этот прекрасный алмаз случайно нашла невольница, отдавшая находку своему хозяину, но она так и не дождалась обещанной от него свободы.

Примечания

См. также 
 Дютойтспан

Ссылки 
 Знаменитые алмазы и бриллианты Бразилии
 Г.Смит. Драгоценные камни. Москва, изд. «Мир», 1984 г.

Знаменитые алмазы и бриллианты
Алмазы, найденные в Бразилии
Открытия 1853 года